Konjuchy (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Konjuchy (Ternopil), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil
 Konjuchy (Lokatschi), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Lokatschi